Shiota bezeichnet:
 Shiota (Hyōgo), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Hyōgo (eingemeindet nach Tsuna (Hyōgo), heute Awaji)
 Shiota (Ibaraki), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Ibaraki (eingemeindet nach Yamagata (Ibaraki) und Ōmiya, beide heute Hitachi-Ōmiya)
 Shiota (Okayama), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Okayama (eingemeindet nach Saeki (Okayama), heute Wake (Okayama))
 Shiota (Saga), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Saga (aufgegangen in Ureshino)
 Shiota (Yamaguchi), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Yamaguchi (eingemeindet nach Yamato (Yamaguchi), heute Hikari)

Shiota ist der Familienname folgender Personen:
 Chiharu Shiota (* 1972), japanische Installations- und Performance-Künstlerin
 Shiota Hiroshige (1873–1965), japanischer Chirurg
 Hitoshi Shiota (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Reiko Shiota (* 1983), japanische Badmintonspielerin
 Takahiro Shiota (* 20. Jahrhundert), japanischer Mathematiker